Le terme Soyouz (du , « Union »), peut faire référence : 
 au lanceur soviétique puis russe utilisé à partir des années 1960, destiné à lancer le véhicule spatial homonyme ;
 à une évolution de ce lanceur
 au véhicule spatial habité, soviétique puis russe, destiné à la desserte des stations Saliout, Mir et de la Station spatiale internationale ;
 à l'ensemble des missions réalisées par ces appareils, le programme Soyouz.
 au groupe de musique Soyouz issu de la scène française Dub-Rock, et révélation du Télérama Dub Festival 2008.
 ou tout simplement à une union politique, comme l'URSS qui se prononce Soyouz Sovietskikh Sotsialistitcheskikh Respoublik      .

Notes et références